Montecito puede referirse a:

 The Montecito Resort & Casino, hotel y casino ficticio de la serie de televisión Las Vegas.
 Montecito, lugar designado por el censo en el norte de Santa Bárbara (California), Estados Unidos.